Jméno a příjmení Vladimír Škoda má více nositelů:

 Vladimír Škoda (* 1942) – francouzský sochař a grafik českého původu
 Vladimír Škoda (lední hokejista) (* 1983) – český lední hokejista
 Vladimír Škoda (klavírista) (1917–1990) – český klavírista, harmonikář a zpěvák